

Persone
 Chris Wilcox (1982) – cestista statunitense
 Brian Craig "C.J." Wilcox (1990) – cestista statunitense
 Collin Wilcox Paxton (1935-2009) – attrice statunitense
 Dave Wilcox (1949) – giocatore di football americano statunitense
 David Wilcox (...) – autore televisivo e produttore televisivo statunitense 
 Frank Wilcox (1907-1974) – attore statunitense
 Fred M. Wilcox (1907-1964) – regista statunitense
 Herbert Wilcox (1890-1977) – produttore cinematografico, regista e sceneggiatore irlandese
 J.J. Wilcox (1991) – giocatore di football americano statunitense
 Jason Wilcox (1971) – calciatore inglese, di ruolo centrocampista 
 Larry Wilcox (1947) – attore statunitense
 Lisa Wilcox (1964) – attrice statunitense
 Ralph Wilcox (1980) – attore e regista statunitense
 Stephen Wilcox (1830-1893) – inventore e imprenditore statunitense
 Wayne Wilcox (1978) – attore e cantante statunitense

Geografia

Wilcox – villaggio del Saskatchewan

Wilcox – township della Contea di Newaygo, Michigan
 Wilcox – villaggio della Contea di Kearney, Nebraska
 Contea di Wilcox – contea dello Stato dell'Alabama
 Contea di Wilcox – contea dello Stato della Georgia

Pagine correlate
 Wilcock